Okręty US Navy o nazwie USS "Damon Cummings":
 Pierwszy "Damon Cummings" (DE-756) miał być niszczycielem eskortowym, ale jego budowa została przerwana w 1943.
 Drugi "Damon M. Cummings" (DE-643) był niszczycielem eskortowym. W służbie w latach 1944-47.

Zobacz też

Damon Cummings